Pretetinec (mađarski Drávaóhíd) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Nedelišće, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 541 stanovnika te 177 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji